Il singolare del torneo di tennis Croatia Open Umag 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Carlos Costa 3–6, 7–6 (7–5), 6–4.

Teste di serie 

 Thomas Muster (campione)
 Alberto Berasategui (quarti di finale)
 Andrea Gaudenzi (semifinali)
 Gilbert Schaller (secondo turno)

 Francisco Clavet (semifinali)
 Javier Sánchez (quarti di finale)
 Carlos Costa (finale)
 Jordi Arrese (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 1995
ATP Tour 1995